Анне́тт — французское женское имя:


Персоналии

Фамилия 
  (1931—2015) — австралийский гребец, участник Олимпийских игр (1960).
  (род. 1991) — ирландский регбист, игрок клуба Премьер-лиги Англии «Вустер Уорриорз».

В искусстве 
 «Аннетт» (2021) — англоязычный художественный фильм французского режиссёра Леоса Каракса.

Топонимы 
 Аннетт — остров в составе архипелага Александра, штат Аляска.